Кася́н — вірменське прізвище.

Відомі носії 

 Касян Андрій Пилипович — гвардії капітан, Герой Радянського Союзу (1944).
 Касян Іван Вікторович — матрос Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки 

Українські прізвища